Bezirkstag bezeichnet folgende Einrichtungen:

 Bezirkstag (Bayern) ist die kommunale Volksvertretung der Bezirke in Bayern
 der Bezirksverband Pfalz hat ebenfalls eine gleichnamige Volksvertretung
 Bezirkstag (DDR) war ein staatliches Organ auf Ebene der Bezirke in der DDR
 im Reichsland Elsaß-Lothringen bestanden ebenfalls Bezirkstage, siehe Bezirkstag (Elsaß-Lothringen)